Заубер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Заубер, Петер (род. 1943) — швейцарский инженер, основатель автогоночной команды Sauber (см. ниже).
 Заубер, Самуэл (1901—1986) — румынский футболист еврейского происхождения, вратарь.
 «Заубер» — швейцарская компания по производству спортивных автомобилей и автогоночная команда.
 См. также 
 BMW Sauber (значения)